Deutschhof steht für:

 Deutschhof (Fehrbellin), einen Ortsteil der Gemeinde Fehrbellin
 Deutschhof (Kapellen-Drusweiler), einen Ortsteil der Gemeinde Kapellen-Drusweiler
 Deutschhof (Schweinfurt), einen Stadtteil der Stadt Schweinfurt 
 das heutige Namysłaki, eine Gemeinde in der früheren Provinz Posen
 Deutschhof (Heilbronn), eine ehemalige Hauskommende des Deutschen Ordens in Heilbronn
 Deutschhof (Sontheim), eine ehemalige Hofanlage des Deutschen Ordens in Heilbronn-Sontheim